Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа.

В 2003 году координирующей организацией (РФПЛ) был проведён розыгрыш Кубка Премьер-лиги.

История 
С 2002 года занимается проведением Чемпионата России по футболу (до 2001 года включительно этим занималась Профессиональная футбольная лига). С момента основания лиги, Чемпионат России по футболу ежегодно проводился по системе «весна-осень». 13 сентября 2010 года на заседании Исполкома РФС было принято решение о переходе на систему «осень-весна». Согласно принятому решению, Чемпионат в 2011/12 годах проводился по переходной системе «весна−осень−весна», а с осени 2012 года и по настоящее время — по системе «осень-весна».

Состав 

Российская футбольная премьер-лига была сформирована в конце 2001 года из 16 клубов, получивших право выступать в 2002 году в высшем дивизионе чемпионате России. После этого каждый год команды, занявшие в чемпионате последние два места, исключались из партнёрства, а команды, занявшие два первых места в первом дивизионе, становились членами. В феврале 2010 года футбольный клуб «Москва» прекратил своё членство на добровольной основе, занять его место было предложено футбольному клубу «Алания», который принял предложение, в 2011 году из состава РФПЛ добровольно вышел «Сатурн», вместо него был включён ФК «Краснодар». С 2011 года команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата, играют по два переходных матча с командами, занявшими соответственно 4-е и 3-е места в первенстве ФНЛ. Команды, победившие по сумме двух матчей, принимают участие в чемпионате России, проигравшие играют в следующем сезоне в Первом дивизионе.

Четыре клуба из шестнадцати, выступавших в первом сезоне РФПЛ в 2002 году, с тех пор никогда не покидали её: «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

За всё время существования РПЛ с 2002 года в ней выступало 39 команд. Из них всего по одному разу за это время выступали на настоящий момент 7 клубов: «Сокол» (2002), «Черноморец» (2003), «Сибирь» (2010), «СКА-Хабаровск», «Тосно» (2017/2018) и «Енисей» (2018/2019). «Тосно» прекратил существование в 2018 году, сразу после окончания своего дебютного сезона в РПЛ.

Клубы «Кубань» и «Крылья Советов» наибольшее число раз выходили в РПЛ из ФНЛ — 4 раза. Клуб «Кубань» наибольшее число раз выбывал из РПЛ — 4 раза.

Из данных клубов «Черноморец» является одним из старейших в России — он был основан в 1907 году.

Квалификация в еврокубки 
Премьер-лига заняла десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2021/2022. Согласно ему, клуб-чемпион и серебряный призёр должны участвовать в Лиге чемпионов 2023/2024, первый — напрямую с группового этапа, второй — со 2-го квалификационного раунда; команды, занявшие 3-е и 4-е места, должны стартовать в Лиге конференций 2023/2024 с 3-го и 2-го квалификационного раунда соответственно.

Однако 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях в связи с вторжением на Украину на неопределённый срок.

Таблица коэффициентов УЕФА 
 По состоянию на 15 июля 2022 года.

 …
 18  Первая лига Хорватии
 18  Суперлига Дании
 19  РПЛ
 20  Суперлига Турции
 21  Дивизион А Кипра
 …

Координирующая организация 

Ассоциация футбольных клубов «Российская премьер-лига» (до 2021 года — некоммерческое партнёрство «Российская футбольная премьер-лига» (НП «РФПЛ»)) — организация, объединяющая профессиональные футбольные клубы России высшего дивизиона. Организация была создана 27 августа 2001 года и, начиная с сезона 2002 года, координирует проведение чемпионата России по футболу. До сезона 2002 года соревнования во всех лигах (дивизионах), в том числе — в высшем дивизионе, проводила Профессиональная футбольная лига.

Реформы 
На исполкоме РФС, который состоялся 9 июня 2020 года было принято решение, согласно которому игроки из стран Евразийского экономического союза не будут считаться легионерами в РПЛ, начиная с сезона 2020/2021.

Рекорды 
Рекорд по самому большому количеству вратарских «спасений» или сейвов принадлежит Денису Попову: 19 июня 2020 года в матче против ФК «Сочи» дебютировавший за ФК «Ростов» Попов отразил 15 ударов, включая один с одиннадцатиметровой отметки. До этого наивысшим достижением было 13 сейвов Михаила Комарова из «Химок» в октябре 2009 года и столько же сейвов сделал Александр Довбня за «СКА-Хабаровск» в августе 2017 года — в обоих матчах голкиперы играли против московского «Спартака».

Доменико Тедеско стал первым тренером в истории РПЛ, который был дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Президенты 
 Виталий Мутко (27 августа 2001 — 24 ноября 2003)
 Валерий Филатов (24 ноября 2003 — 26 декабря 2003; )
 Евгений Гинер (26 декабря 2003 — 21 декабря 2004, 24 января 2006 — 26 декабря 2006)
 Юрий Заварзин (21 декабря 2004 — 24 января 2006)
 Михаил Воронцов (26 декабря 2006 — 14 ноября 2007)
 Сергей Прядкин (14 ноября 2007 — 5 октября 2021)
 Ашот Хачатурянц (5 октября — 22 ноября 2021 — , 22 ноября 2021 — 27 июня 2022)
 Александр Алаев (27 июня — 16 августа 2022 — , с 16 августа 2022)

Тренеры 
Следующие тренеры побеждали в турнирах под эгидой РПЛ и РФС:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской Премьер-Лиги
 Устав Некоммерческого партнёрства «Российская футбольная Премьер-Лига» (в редакции от 26.02.2008 г.)

Появились в 2001 году в России